Будимир може да се односи на:

 Будимир (име), српско мушко име;
 Будимир (Триљ), насеље града Триља, Далмација, Република Хрватска;
 Будимир (презиме), српско презиме;
 Будимир (Кошице-околина), насеље у округу Кошице-околина, Кошички крај, Словачка Република
 Милан Будимир, филолог;